18 Wheels Of Steel: Extreme Trucker () — компьютерная игра, симулятор грузовых перевозок, разработанный чешской компанией SCS Software и выпущенный 23 октября 2009 года компанией ValuSoft для персонального компьютера. В России и странах СНГ изданием занимается «Новый Диск».

Седьмая часть в серии игр 18 Wheels of Steel.

Игровой процесс 

В этой игре разработчики впервые в серии отходят от концепции открытого мира, которая использовалась в предыдущих частях; игроку на выбор предлагаются большие трассы, как правило это местность с труднопроходимыми дорожными условиями: малозаселенные районы Австралии, Юнгас-Роад (также известная как «Дорога смерти») и Маккензи роад.

Выбирая одну из локаций и один из предложенных грузовиков, игрок должен преодолеть расстояния и в экстремальных условиях доставить нужный груз в точку назначения.

Ссылки 
 
 
 Обзор игры  на сайте StopGame.ru

Компьютерные игры 2009 года
Игры только для Windows
Автосимуляторы
Компьютерные игры, разработанные в Чехии
Компьютерные игры, изданные Новым Диском
Steam-игры